Skogman är ett svenskt efternamn, som också förekommer i Finland. Offentlig statistik tillgänglig i februari 2019 uppger att
380 personer bosatta i Sverige och 105 personer bosatta i Finland har efternamnet Skogman. 

Den i nutid mest kände med namnet är artisten Thore Skogman.

Andra betydelser
 Skogman –  manligt övernaturligt väsen, se Skogsrået
 Skogman (adelsätt) – utslocknad svensk ätt med friherrlig värdighet

Personer med efternamnet Skogman
 Carl Skogman (1820–1907), friherre, sjömätare, politiker och tecknare
 Carl David Skogman  (1786–1856), friherre och ämbetsman
 David Skogman  (1840–1867), finländsk präst och folklorist
 Magna Lykseth-Skogman (1874–1949), operasångerska, sopran
 Mårten Skogman (född 1967), manusförfattare
 Olle Skogman  (1878–1968), målare
 Thore Skogman (1931–2007), sångare, kompositör, sångtextförfattare, skådespelare och musiker

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn
Efternamn i Finland